Le partite di tennis dei XV Jeux des îles si sono svolte tra il 24 ed il 28 maggio 2011 all Tennis Club di Palermo.

Formula della competizione 
Il torneo è una competizione a squadre maschile e femminile. Ciascun incontro prevede 3 partite, 2 singolari e un doppio. Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 3 set con la regola del killer point (non è previsto il vantaggio in caso di 40-40) e negli incontri di Round Robin il terzo set viene sostituito da un super tie-break, ovvero una partita a 10 punti.

Pur essendo un torneo a squadre si stabilisce anche una classifica finale singolare, assegnando 1 punto per ogni vittoria di singolare e 0,5 punti per ogni vittoria in doppio. Verranno infatti assegnate medaglie ai singoli giocatori, pur non rientrando nella classifica finale dei Giochi.
Gli Jeux des îles prevedono una classifica finale totale: essa sarà ottenuta sommando i punti della classifica finale a squadre maschile con quella femminile, decretando l'isola vincitrice dei Giochi.

Torneo maschile

Teste di serie 
Le teste di serie sono 4 e accedono direttamente al secondo turno (quarti di finale).

  (finale)
  (campione)
  (quarti di finale)
  (semifinale)

Tabellone

Legenda

Tabellone perdenti

Finali 9º-11º posto

Finali 5º-8º posto

Torneo femminile

Teste di serie 
Le teste di serie sono 4 e accedono direttamente al secondo turno (quarti di finale).

  (campione)
  (finale)
  (quarti di finale)
  (semifinale)

Tabellone

Tabellone perdenti

Finali 9º-10º posto

Finali 5º-8º posto

Podi

Uomini

Donne

Classifica 
N.B: Con la colonna dei punti si intende la quantità di punti che ogni singolo sport aggiunge alla classifica generale della manifestazione.

XV Jeux des îles
 15
Jeux des iles